Austria:
 Bildstein – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bregencja

Osoby:
 Kurt Bildstein – niemiecki malarz
 Sepp Bildstein – austriacki skoczek narciarski
 Stephan Bildstein – niemiecki malarz